Oštrelj est un toponyme qui peut désigner :
Oštrelj, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ostrelj, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Oštrelj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bor, district de Bor.